Secondo gli Annali di Bambù, scelse come sua capitale Yin () oppure Zimou.

Note

Voci correlate 
 Sovrani della Cina

Sovrani della dinastia Shang